Seseli vulgatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexandre Boreau. Seseli vulgatum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
vulgatum